Аэропорт Балканабад () — аэропорт города Балканабад, Туркмения. Расположен в пяти километрах от населенного пункта Джебел.

Международный аэропорт 
В Июля 2021 года Президент дал старт строительству международного аэропорта Балканабада

По проекту общая площадь нового аэропортового комплекса, расположенного в пяти километрах от населенного пункта Джебел, составит 275 гектаров, здесь будет сооружена взлетно-посадочная полоса длиной 3200 метров. Одновременно аэропорт сможет принять на стоянку 6 самолетов и 4 вертолета. Помимо пассажирского и грузового терминала, диспетчерской башни, зданий аварийно-спасательной и пожарной службы, предусмотрены множество вспомогательных объектов.

В инфраструктуру аэропорта войдут железнодорожная ветка к комплексу топливно-смазочных ресурсов, централизованная распределительная электростанция, электростанции радиотехнических и навигационных систем, систем освещения и оповещения, наблюдательные вышки, объекты метеорологической и орнитологической систем, паркинги и т.д. Для наземного технического обслуживания самолетов 45 специализированных машин.

Регулярные рейсы

Примечания

Ссылки 
 https://orient.tm/ru/post/33563/berdymuhamedov-dal-start-stroitelstvu-mezhdunarodnogo-aeroporta-na-zapade-turkmenistana

Аэропорты Туркменистана
Балканабад